El título The Good Son se puede referir a dos cosas diferentes:
 The Good Son (1990), el sexto álbum del australiano Nick Cave junto a The Bad Seeds; o a
 The Good Son (1993), película estadounidense dirigida por Joseph Ruben, titulada El buen hijo o El ángel malvado en español.
 The Good Son (2017), serie de televisión filipina.